Ива́н Деми́дов:
 
 Демидов, Иван Григорьевич (1919—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 Демидов, Иван Иванович (род. 1963) — российский телеведущий, режиссёр и продюсер, медиаменеджер.
 Демидов, Иван Панкратьевич (1869—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.